Cleghorn (Iowa) – miejscowość w stanie Iowa
 Cleghorn (Wisconsin) – miejscowość w stanie Wisconsin
 Cleghorn (Szkocja) – wieś w Szkocji
 Archibald Scott Cleghorn – ojciec ostatniej następczyni tronu Hawajów